Дос Агвас има више значења:

 Дос Агвас (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дос Агвас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дос Агвас (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дос Агвас (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дос Агвас (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику